Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Andrea Gaudenzi e Diego Nargiso 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (campioni)
 Davis Adams /  Jeff Tarango (primo turno)

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2000
ATP Tour 2000